Výraz Trebitsch může mít více významů:
Místopis
 německé jméno pro Třebíč
Příjmení
 Nehemias Trebitsch – moravský zemský rabín v letech 1832–1842